Карг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Карг, Кристиана (род. 1980) — немецкая оперная и концертная певица (сопрано).
 Карг-Элерт, Зигфрид (настоящее имя Зигфрид Теодор Карг; 1877—1933) — немецкий композитор, органист и педагог.